Михаи́л Ко́тов:
 Котов, Михаил Алексеевич (1926—1988) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Котов, Михаил Григорьевич (1918—1993) — советский генерал-майор, резидент КГБ в Финляндии и Чехословакии, впоследствии начальник управления «Р» ПГУ КГБ СССР.
 Котов, Михаил Иванович (1896—1978) — советский ботаник-систематик, геоботаник.
 Котов, Михаил Михайлович (1939—2003) — российский учёный-лесовод, генетик и селекционер основных лесообразующих пород, педагог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Котов, Михаил Семёнович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Котов, Михаил Юрьевич (род. 1969) — российский журналист и медиаменеджер, главный редактор издания «Газета.Ru» (2010—2013). Примечания